Révérend peut faire référence à :

Prédicat ecclésiastique 
 Révérend, en religion, est un prédicat anciennement donné à un ministre du culte, qu'il soit moine ou séculier. Ce terme n'est plus guère en usage aujourd'hui que dans le protestantisme dans certains pays francophones () pour désigner un pasteur. Il est cependant également utilisé pour désigner les diacres catholiques ou certains religieux séculiers (supérieur de maisons de moines bénédictins par exemple).

Patronyme 

 Gaston Le Révérend, (1885 -1962), poète et écrivain normand en même temps qu'instituteur, athée convaincu et anticlérical.

Œuvres et personnages de fiction

Télévision 
 Révérend Lovejoy est un personnage imaginaire présent dans la série animée télévisée Les Simpson.
 Révérend Eric Camden est le père de la famille Camden et le pasteur de Glenoak dans la série 7 à la maison ( Heaven).
 Révérend Robert Alden est un personnage qui s'occupe de la paroisse de Walnut Grove dans La petite maison dans la prairie.
reverend Timothy Jonhson est un personnage qui s'occupe de la ville de Colorado Spring dans Dr Quinn Femme Medecin.

Musique 
 Reverend Bizarre est un groupe de doom metal venant de Finlande.
 The Reverend est le batteur de la formation metalcore américaine Avenged Sevenfold.
 Reverend Gary Davis ou Blind Gary Davis est un guitariste et chanteur de folk blues américain
 Reverend Horton Heat est un groupe de rock américain, formé en 1985 par Jim Heath.
 Reverend James Leg est un pianiste et chanteur de blues rock américain, membre du groupe Black Diamond Heavies.
 Reverend Raw est un groupe de southern rock français formé en 2010.

Cinéma 
 Anne et le Révérend est un documentaire français réalisé par François Uzan, diffusé pour la première fois à la télévision le  sur France 2.

Toponymie 
 Saint-Révérend, commune française, située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire.